Николай Шатов: Шатов, Николай Иванович (1909—1992) — советский тяжелоатлет.
 Шатов, Николай Степанович (1901—1946) — офицер РККА, затем ВС КОНР.